Příjmení Gerber nosí více významných osobností:

 Antonín Gerber (1711–1792) – český hudební skladatel a flétnista
 Heinrich Gottfried Gerber (1832–1912) – německý stavební inženýr a vynálezce Gerberova nosníku
 Karel Gerber (1839–1899) – český odborník na pojišťovnictví
 Katja Gerberová (* 1975) – bývalá reprezentantka Německa v judu
 Martin Gerber (* 1974) – švýcarský profesionální hokejový brankář
 Paul Gerber (1854–1909) – německý fyzik

Externí odkazy